William Noyes ist der Name folgender Personen:

* William A. Noyes (William Albert Noyes; 1857–1941), US-amerikanischer Chemiker
 William Albert Noyes junior (1898–1980), US-amerikanischer Chemiker